Пастухов може да се отнася за:
 Кръстьо Пастухов (1874-1949), български политик
 Кръстю Пастухов (р. 1941), български журналист